Radium puede referirse a:
 Radium, álbum de Ruoska.
 Radium Girls (‘Las chicas del radio’), un grupo de trabajadoras que sufrieron exposición a la radiación.
 Radium, población de Kansas, Estados Unidos.
 Radium Springs, población de Nuevo México, Estados Unidos.